Zieling ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Zieling (* 1949), deutsche Politikerin (SPD), Oberbürgermeisterin von Duisburg
 Norbert Zieling (* 1956), deutscher Archäologe

Siehe auch:
 Xi Ling